Světová skupina II představovala druhou nejvyšší úroveň Fed Cupu 2011. Čtyři vítězné týmy postoupily do baráže o Světovou skupinu a poražení pak sehráli baráž o setrvání v této úrovni soutěže pro rok 2012.

Zápasy

Estonsko vs. Španělsko

Slovinsko vs. Německo

Srbsko vs. Kanada

Švédsko vs. Ukrajina

Reference 

Fed Cup 2011